Komariw (ukrainisch ; russische Entsprechung /Komarow) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Komariw (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Komariw (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Komariw (Stryj)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Dnister, siehe Komariw (Dnister)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Winnyzja, siehe Komariw (Winnyzja)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Turijsk, siehe Komariw (Turijsk)

Siehe auch:
 Komariwka